

Каратума — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Каратума — село, Урджарський район, Абайська область